Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Eintracht Frankfurt nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Niko Kovač
 Allenatore in seconda: Marcel Daum, Reiner Geyer, Robert Kovač
 Preparatore dei portieri: Manfred Petz
 Preparatori atletici: Christian Kolodziej, Maik Liesbrock

Rosa

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Spareggio promozione-retrocessione

Coppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2015-2016